Jerzy Józef Wziontek (ur. 15 kwietnia 1939 w Owsiszczach (wówczas Habergrund), zm. 1 lipca 2012 w Raciborzu) – polski nauczyciel, samorządowiec, w latach 2005–2006 starosta powiatu raciborskiego.

Pochodził z rodziny robotniczej. Z wykształcenia magister pedagogiki. Pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworkowie, następnie gminnego dyrektora szkół w Krzyżanowicach, inspektora oświaty w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach oraz dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Tworkowie. Od roku 1998 był radnym powiatu raciborskiego, od 2002 roku etatowym członkiem zarządu powiatu, a 12 października 2005 roku, po ustąpieniu ze stanowiska Henryka Siedlaczka, który uzyskał mandat poselski w sejmie RP, wybrany został starostą powiatu raciborskiego. Funkcję tę pełnił do 24 listopada 2006 roku, kiedy to wybrano na jego następcę dotychczasowego wicestarostę, Adama Hajduka.

W 2006 roku nie został wybrany do rady powiatu (jego ugrupowanie zdobyło w okręgu wyborczym 4 z 6 mandatów) i od tego czasu był nieobecny w polityce.

Przypisy 

Zarządcy powiatu raciborskiego
Ludzie związani z Raciborzem
Urodzeni w 1939
Zmarli w 2012